Луций Аврелий Гал (Lucius Aurelius Gallus) е име на:

 Луций Аврелий Гал, суфектконсул 146 г.
 Луций Аврелий Гал консул 174 г.
 Луций Аврелий Гал, консул 198 г.